Бакуменко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  Бакуменко, Александр Борисович (1959—2022) — украинский политик и общественный деятель, представитель украинского аграрного лобби, народный депутат Украины 8-го созыва.
  Бакуменко, Владимир Михайлович  (1908—1969) — советский украинский и бразильский спортсмен (русские шашки, бразильские шашки).